Netzplan steht für: 
 Strukturentwürfe zur Steuerung und Überwachung von Projekten, siehe Netzplantechnik
 ein spezieller zeitlicher Netzplan, der Terminplan
 die Illustration eines Rechnernetzes, siehe Topologie (Rechnernetz)
 Linienmodelle im öffentlichen Personenverkehr, siehe Liniennetzplan